Pousse ist der Familienname folgender Personen:

 André Pousse (1919–2005), französischer Schauspieler
 Pauline Pousse (* 1987), französische Diskuswerferin 
 Pierre Pousse (* 1966), französischer Eishockeyspieler und -trainer